Unbreakable: The Greatest Hits, Vol. 1 — альбом лучших песен ирландской поп-группы Westlife, вышедший в 2002 году. Альбом дебютировал на первой строчке британского хит-парада спустя неделю после релиза и занял девятую строчку в списке альбомов-бестселлеров Соединённого Королевства в 2002 году. Продажи пластинки только в Великобритании приблизились вплотную к 1,5 миллиону экземпляров. Общее количество проданных копий превысило отметку в 5 миллионов.

Альбом включает 19 треков, в том числе 13 композиций уже ставших хитами (10 из которых являются синглами № 1 в Великобритании), а также 6 новых песен: «Unbreakable», «Written in the Stars», «How Does It Feel», «Tonight», «Love Takes Two» и «Miss You Nights».

Список композиций 

Песня Flying Without Wings, записанная в дуэте с корейской певицей Квон Боа, вошла в качестве бонус-трека в азиатское издание альбома (трек № 20.1). Аналогичный дуэт с Кристианом Кастро был включен в релиз, подготовленный для испаноязычных стран.

Синглы

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Westlife

Сборники 2002 года
Альбомы Westlife
Альбомы Sony BMG